Ledent ist der Familienname folgender Personen:

 Félix-Étienne Ledent (1816–1886), belgischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 François Ledent (1908–??), belgischer Fußballspieler 
 René Ledent (1907–??), belgischer Fußballspieler